Андрос може да се односи на:

 Андрос (Бахами), острво на Бахамима
 Андрос (Бахаме), град
 Андрос (острво), острво у Грчкој
 Андрос (град), град на истоименом грчком острву, у средишњој Грчкој